Зеневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зеневичи — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Зеневичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Зеневичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Зеневичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.